Palai to nazwa wsi na Białorusi i miasta w Indiach.

 Palai – miasto w stanie Kerala w Indiach

 Palai – wieś w rejonie witebskim w obwodzie witebskim na Białorusi